Чичеров — русская фамилия. Имет женскую форму Чичерова. Известные носители:
 

 Чичерова, Анна Владимировна (род. 1982) — российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2012 года.
 Чичерова, Ольга Николаевна (род. 1948) — советская эстонская балерина.